Kakkar ist der Nachname folgender Personen:

 Ajay Kakkar, Baron Kakkar (* 1964), britischer Mediziner und Politiker
 Neha Kakkar (* 1988), indische Sängerin
 Siya Kakkar (2004–2020), indische TikTokerin und Tänzerin